Coast to Coast ("(da) costa a costa" in lingua inglese) è un modo di dire riferito a un viaggio che si compie da una costa all'altra degli USA. Tale termine può riferirsi a:

Cinema 
 Coast to Coast – film del 1980 diretto da Joseph Sargent
 Coast to Coast – film del 2003 diretto da Paul Mazursky
 Basilicata coast to coast – film del 2010 diretto da Rocco Papaleo

Musica 
 Coast to Coast – traccia dell'album Lovedrive degli Scorpions del 1979
 Coast to Coast – album di Cornell Dupree del 1988
 Coast to Coast – traccia dell'album Out of This World degli Europe del 1988
 Coast to Coast – traccia dell'album Kicked & Klawed dei Cats in Boots del 1989
 Coast to Coast – album di Paul Shaffer del 1989
 Coast to Coast – album della Steve Morse Band del 1992
 Coast to Coast – traccia dell'album Oh Yeah! dei KC and the Sunshine Band del 1993
 Coast to Coast – album di Art Blakey del 2000
 Coast to Coast – album dei Westlife del 2000
 Coast to Coast – traccia dell'album From a Basement on the Hill di Elliot Smith del 2004
 Coast to Coast – album di Cody Simpson del 2011